Vinderen (Oslo), een buurt in Oslo
Vinderen (metrostation), een station van de metro van Oslo